S400 steht für:
 LHB S 400, zweiachsige Diesellokomotive mit Einzelachsantrieb von Linke-Hofmann-Busch (1959–1966)
 S-400 Triumf, russisches Langstrecken-Boden-Luft-Raketen-System zur Bekämpfung von Kampfflugzeugen und Marschflugkörpern
 S400 (Raketentriebwerk), eine Raketentriebwerkfamilie der ArianeGroup